Frans Rákóczy kan syfta på:

* Frans I Rákóczy (1645–1676), furste av Siebenbürgen
 Frans II Rákóczy (1676–1735), furste av Siebenbürgen